Příjmení Macpherson nebo MacPherson nese více různých osobností:

 Elle Macphersonová (* 1963) – australská modelka, herečka a podnikatelka
 Fraser MacPherson (1928–1993) – kanadský jazzový saxofonista
 James Macpherson (1736–1796) – skotský preromantický básník a politik
 Robert Turnbull Macpherson (1811/4–1872) – skotský umělec a fotograf